Rewa steht für:
 Rewa River (Fidschi), Fluss in Fidschi
 Rewa River (Guyana), Fluss in Guyana
 Rewa (Provinz), Provinz Fidschis
 Rewa, anderer Name des Flusses Narmada in  Indien
 Rewa (Stadt), Stadt in Indien
 Rewa (Distrikt), Distrikt in Indien
 Rewa (Division), Division in Indien
 Rewa (Staat), ehemaliger Fürstenstaat in Indien
 HMHS Rewa, britisches Hospitalschiff im Ersten Weltkrieg
 Rewa, deutscher Name des Dorfs Rewa (Kosakowo), polnische Woiwodschaft Pommern, in der historischen Landschaft Westpreußen
 Andrij Rewa (* 1966), ukrainischer Politiker

Siehe auch:
 Reva